Ре́дькин Валенти́н Я́ковлевич (1937, село Олонки — июнь 2006) — народный депутат РФ (1990—1993); родился в 1937 г. в многодетной крестьянской семье (13-й ребёнок). Русский. окончил Иркутский институт народного хозяйства; работал начальником управления треста «Строймеханизация» (г. Черемхово Иркутской области); избирался депутатом городского Совета; был членом Комитета Верховного Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, членом фракции «Отчизна», депутатской группы «Сотрудничество», депутатской группы «Север».

 На 1990 г. — начальник управления треста «Строймеханизация», г. Черемхово.
 В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР по Черемховскому избирательному округу.
 В 1993 г. принимал участие в обороне Белого дома во время разгона Верховного совета РФ силами милиции и войск, подконтрольных Ельцину и Лужкову.

Ссылки

См. также 
Съезд народных депутатов Российской Федерации

Депутаты городских советов РСФСР
Члены Верховного совета России (1990—1993)